Botànica:
 Amyris és un gènere de les rutàcies.
 Antiga Grècia:
 Amyris de Síbaris el savi, fou un destacat ciutadà de Síbaris de finals del segle VII aC